Аристовка — название населённых пунктов.

Россия 
 Аристовка — село в Инзенском районе Ульяновской области.
 Аристовка — село в Старомайнском районе Ульяновской области.

Украина 
 Аристовка — село в Шаргородском районе Винницкой области.